Por Barnes pode estar à procura de:

Localidades
Barnes (Kansas)
Barnes City
Barnes Lake-Millers Lake
Condado de Barnes
Barnes (Londres), um distrito londrino

Pessoas
Djuna Barnes
Steven Barnes

Desambiguação